Ехидо ел Ринкон има више значења:

 Ехидо ел Ринкон (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ехидо ел Ринкон (Сан Висенте Лачиксио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ехидо ел Ринкон, Ла Ботиха (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ехидо ел Ринкон (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику